Saône [són] může znamenat:

 Saône (Doubs) – obec v departementu Doubs ve Francii
  (Saôna) – řeka ve Francii

Územní celky a sídla pojmenované podle řeky 
 Departementy: Haute-Saône, Saône-et-Loire
 Arrondissement: Arrondissement Villefranche-sur-Saône, Arrondissement Chalon-sur-Saône
 Kantony: kanton Pontailler-sur-Saône, kanton Chalon-sur-Saône-Centre, kanton Chalon-sur-Saône-Nord, kanton Chalon-sur-Saône-Ouest, kanton Chalon-sur-Saône-Sud, kanton Port-sur-Saône, kanton Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin, kanton Monthureux-sur-Saône, kanton Neuville-sur-Saône, kanton Villefranche-sur-Saône
 Obce: Mercey-sur-Saône, Motey-sur-Saône, Port-sur-Saône, Ray-sur-Saône, Rupt-sur-Saône, Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin, Châtillon-sur-Saône, Monthureux-sur-Saône, Auvillars-sur-Saône, Charrey-sur-Saône, Heuilley-sur-Saône, Lamarche-sur-Saône, Laperrière-sur-Saône, Maxilly-sur-Saône, Pontailler-sur-Saône, Pouilly-sur-Saône, Saint-Symphorien-sur-Saône, Allerey-sur-Saône, Bragny-sur-Saône, Chalon-sur-Saône, Crêches-sur-Saône, Gigny-sur-Saône, Ouroux-sur-Saône, Albigny-sur-Saône, Fleurieu-sur-Saône, Fontaines-sur-Saône, Neuville-sur-Saône, Rochetaillée-sur-Saône, Villefranche-sur-Saône, Asnières-sur-Saône, Cormoranche-sur-Saône , Messimy-sur-Saône, Montmerle-sur-Saône, Peyzieux-sur-Saône, Saint-Laurent-sur-Saône

Související články 
  – Saladinova citadela v Sýrii
 Saone
 Sône